
Termin -{STR}- ima više značenja.

 Kratko tandemno ponavljanje, DNK karakteristika
 Specijalna teorija relativnosti, Ajnštajnova teorija
 Striktozidinska sintaza, enzim